Futuna bezeichnet:

 Futuna (Wallis und Futuna), eine der drei Hauptinseln des französischen Überseegebiets Wallis und Futuna
 Futuna (Vanuatu), Insel im Gebiet von Vanuatu

 Futuna Chapel, ist der Name einer Kirche in Wellington, Neuseeland